Макарьевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Солтонском районе Алтайского края России. Административный центр — село Макарьевка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 673 человека, в том числе 355 мужчин и 318 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 650 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Афонино,
 село Излап,
 село Каракан,
 село Макарьевка.

Ирбинка — упразднённый в 1983 году посёлок.

Примечания 

Муниципальные образования Солтонского района